Уловка-22 может означать:

 «Уловка-22» — роман американского писателя Джозефа Хеллера, опубликованный в 1961 году.
 Уловка-22 — ситуация, возникающая в результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами и процедурами.
 «Уловка-22» — кинофильм, снятый в 1970 году Майком Николсом.
 «Уловка-22» — мини-сериал, снятый в 2019 году.